Ketterle steht für
Wolfgang Ketterle (* 1957), deutscher Physiker und Nobelpreisträger.
Wegkapelle Ketterle, Tirol

Siehe auch:
 Wegkapelle Ketterle